Bengo steht für:

 Provinz Bengo, eine Verwaltungsprovinz im afrikanischen Land Angola
 Bengo (Uíge), eine Gemeinde in der Provinz Uíge in Angola
 Ícolo e Bengo, einen Landkreis in der Provinz Luanda in Angola
 Bengo (Fluss), einen Fluss in Angola
 Bengo the Boxer puppy, einen Cartoon des österreichisch-britischen Zeichners William Timym aus den 1950er Jahren 
 bengo (Beratung für NGOs): Service der Engagement Global gGmbH